Het ATP-toernooi van Moskou 2021 (met de officiële naam VTB Kremlin Cup) vond plaats van 18 tot en met 24 oktober 2021. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen in het Irina Viner-Oesmanova Gymnastiekpaleis en het Sportpaleis Loezjniki in de Russische hoofdstad Moskou.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Moskou
Moskou